Не́нависть:
 Не́нависть — интенсивное, длительное, отрицательно окрашенное чувство, отражающее неприятие, отвращение и враждебность.

Кино и телевидение:
 «Ненависть» — фильм 1917 года с Мэй Макэвой в главной роли, реж. Уолтер Ричард Стал (США)
 «Ненависть» — фильм 1921 года с Элис Лэйк в главной роли, реж. Максвелл Каргер (США)
 «Ненависть» — фильм 1930 года с Николаем Прозоровским в главной роли, реж. Юрий Тарич (СССР)
 «Ненависть» — фильм 1977 года с Элгуджа Бурдули в главной роли, реж. Самвел Гаспаров (СССР)
 «Ненависть» — фильм 1987 года с Митхуном Чакраборти в главной роли, (Индия)
 «Ненависть» — фильм 1995 года с Венсаном Касселем в главной роли, реж. Матьё Кассовиц (Франция)
 «Ненависть» — фильм 2005 года с Ларой Эмерси в главной роли, (США)
 «Ненависть» — фильм 2006 года с Кьяра Конти в главной роли, реж. Алекс Инфашелли (Италия)
 «Ненависть» — телесериал 2008 года с Андреем Чубченко в главной роли, реж. Михаил Шевчук (Россия)